Guamúchil (o huamúchil) puede referirse a:

 El guamúchil (Pithecellobium dulce), árbol de la familia de las fabáceas, de fruto en vaina y comestible.

 Guamúchil (Sinaloa), ciudad del estado de Sinaloa, en México.